Noteochordodes är ett släkte av tagelmaskar. Noteochordodes ingår i familjen Chordodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tagelmaskar
Noteochordodes